Elma peut faire référence à :

Prénom 
Elma, un prénom féminin d'origine anglaise, venant de la contraction d'Elizabeth (El-) et Mary (-ma), ou encore d'un diminutif de Wilhelmina.

Elma peut également servir de surnom en tant que Verlan du prénom Breton Mael (équivalent féminin: Maëlle )

Toponyme 

 Elma, une localité du comté de Howard dans l'Iowa aux États-Unis,
 Elma, une ville du comté d'Erie, dans l'État de New York, 
 Elma, une ville du comté de Grays Harbor, dans l'État de Washington,
 Elma Center, une localité du comté d'Erie, dans l'État de New York.

Autres 
 Elasto Mania, ou Elma du nom du fichier exécutable du logiciel, un jeu vidéo.
 Elma (Empresa Líneas Marítimas Argentinas), une compagnie maritime argentine.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Homonymie de localités aux États-Unis